Північно-Східний регіон — адміністративна одиниця першого порядку у Болгарії
 Північно-Східний регіон — адміністративна одиниця першого порядку у Бразилії
 Північно-Східний регіон — адміністративна одиниця першого порядку у Республіці Македонія